Прядун Максим Олександрович ( 1997) — український футболіст.
 Прядун Сергій Анатолійович ( 1974) — українська борець вільного стилю.
 Прядун Петро Миколайович (1954—2014) — український радянський футболіст.

Українські прізвища